Nordic Trophy Junior 2009 spelades mellan den 20 och 23 augusti 2009, och hade 8 lag: 6 lag från Sverige och 2 lag (Tappara och Kärpät) från Finland.

Gruppspel

Division CCM

Tabell

██ Gick vidare till final

Matcher

20 augusti
Färjestads BK – HV71 5 – 1 (2 – 0, 2 – 0, 1 – 1)
Linköpings HC – Tappara 4 – 5 (0 – 1, 2 – 1, 2 – 3)

21 augusti
Färjestads BK – Tappara 8 – 1 (2 – 1, 3 – 0, 3 – 0)
Linköpings HC – HV71 1 – 2 (0 – 0, 1 – 2, 0 – 0)

22 augusti
Linköpings HC – Färjestads BK 5 – 7 (2 – 1, 1 – 3, 2 – 3)
Tappara – HV71 2 – 4 (0 – 0, 2 – 2, 0 – 2)

Division Reebok

Tabell

Matcher

20 augusti
Kärpät –  4 – 3  (1 – 1, 2 – 1, 0 – 1, 0 – 0, 1 – 0)
Malmö Redhawks – Frölunda HC 0 – 4 (0 – 1, 0 – 3, 0 – 0)

21 augusti
Frölunda HC –  7 – 4 (2 – 2, 3 – 2, 2 – 0)
Malmö Redhawks – Kärpät 8 – 4 (1 – 1, 3 – 1, 4 – 2)

22 augusti
Kärpät – Frölunda HC 0 – 6 (0 – 1, 0 – 5, 0 – 0)
Malmö Redhawks –  2 – 7 (0 – 1, 1 – 5, 1 – 1)

Slutspel

Slutställning

Färjestads BK är Nordic Trophy Junior-mästare 2009.

Referenser
http://www.nordictrophy.com/junior.php

Externa länkar
Officiell webbplats

Se även
Nordic Trophy Junior
Nordic Trophy
Nordic Trophy 2009 (svenska turneringen)
Nordic Trophy 2009 (finska turneringen)

2009 i Finland
Sport i Sverige 2009
Ishockeysäsongen 2009/2010
2009